Vanina (Chabarovsk) - dorp in de Russische kraj Chabarovsk
 Vanina (1922) - film van Von Gerlach
 Vanina (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Vanina (rivier) - rivier in de Russische republiek Komi
 Jevgenija Joerjevna Vanina - Sovjet- en Russische indoloog

 Zie ook
 Vanino (kraj Chabarovsk) - nederzetting met stedelijk karakter in de Russische kraj Chabarovsk